Schindler (Szyndler, Szindler, Šindler)

Ludzie 
 Alma Schindler
 Anton Schindler (1795–1864) – austriacki dyrygent i pisarz, biograf Beethovena
 Artur Szyndler
 Bob Schindler
 Emil Jakob Schindler (1842–1892) – austriacki malarz
 Estera (Hadasa) Broder, z domu Schindler (1900 – 1944) – polska nauczycielka
 Józef Schindler (1860–1939) – podpułkownik Cesarskiej i Królewskiej Armii
 Oskar Schindler (1908–1974) – niemiecko-czeski przemysłowiec
 Emilie Schindler (ur. 22 października 1907, zm. 5 października 2001) – żona Oskara Schindlera
 Lista Schindlera
 Pantaleon Szyndler (1846–1905) – polski malarz
 Rudolf (Michael) Schindler (1887–1953) – austriacki-amerykański architekt

Przedsiębiorstwa 
 Schindler Holding AG – szwajcarski producent wind, schodów ruchomych oraz chodników ruchomych

Planetoidy 
 (11572) Schindler – planetoida